

Municípios da Espanha

Comunidade Valenciana 
L'Alcúdia de Crespins
L'Alcúdia
Alcudia de Veo

Outras comunidades autónomas 
Alcúdia — nas Ilhas Baleares
Alcudia de Monteagud — na Andaluzia

Desambiguações de topônimos